Gildemeister er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Johann Gildemeister
 Otto Gildemeister